

Bézier 
 Gladys Bézier, dirigeante de la Fédération sportive et culturelle de France ;
 Pierre Bézier, ingénieur français en mécanique et électricité, principalement connu pour  les courbes de Bézier qui ont trouvé beaucoup d'applications en informatique et donné naissance à d'autres objets mathématiques :
 Surface de Bézier
 Triangle de Bézier ;
 Toussaint Bézier,  géologue, minéralogiste et paléontologue français.

Bezier 
 Jean Bezier, chouan ;

Variante 
 Béziers, commune française qui se situe dans le Languedoc-Roussillon ;
 Béziers (parlement),  ;
 Béziers FC 34, un ancien club français de football ;
 Diocèse de Béziers, un ancien diocèse de l'Église catholique en France ;
 Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, une communauté d'agglomération française, située dans le département de l'Hérault ;
 Béziers Volley, un club féminin de volley-ball français basé à Béziers ;
 .